Gábor Halász [] (* 1977 in Leipzig) ist ein deutscher Journalist mit ungarischen Wurzeln. Von 2012 bis 2016 war er ARD-Fernsehkorrespondent in Südasien. Von Neu-Delhi aus berichtete er über Indien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch, Nepal, Bhutan, Sri Lanka und die Malediven.

Leben 
Gábor Halász studierte Journalistik und Geschichte. Er volontierte 2000–2001 beim Westdeutschen Rundfunk. Danach wechselte er zum MDR, arbeitete als Autor für Tagesschau und Tagesthemen und moderierte bei MDR Info. 2011 wechselte er zum Norddeutschen Rundfunk nach Hamburg. Von Januar 2012 bis 2016 war er ARD-Fernsehkorrespondent in Südasien (vom HR entsandt). Seit 2016 arbeitet er wieder unter anderem für das Rechercheteam des NDR, die ARD-Tagesthemen und die Tagesschau.

Weblinks 
Gábor Halász bei tagesschau.de

Mann
Geboren 1977
Deutscher
Journalist (Deutschland)